Barcelos pode se referir aos seguintes topônimos:
Barcelos (freguesia), freguesia do concelho de Barcelos.
 Barcelos, cidade portuguesa do distrito de Braga.
Barcelos (Amazonas), município brasileiro do estado do Amazonas.

Ou ainda:
 Lenda do Galo de Barcelos.
 Duque de Barcelos, título nobiliárquico português criado por D. Sebastião de Portugal.
 Conde de Barcelos, título nobiliárquico português criado por D. Dinis de Portugal.
 Barão de Barcelos, título como era conhecido Domingos Alves Barcelos Cordeiro.
Desambiguação